Americano Futebol Clube foi uma agremiação esportiva de Macaé.

História 

O clube disputou o Campeonato Fluminense de Futebol de 1950.

Estatísticas

Participações 

Clubes de futebol extintos de Macaé
Clubes de futebol fundados em 1917
Fundações no Rio de Janeiro em 1917